

Geografie 
Duitsland
Esch (bij Wittlich), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Esch (bij Gerolstein), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
 Esch (Bad Münstereifel), een plaats in de gemeente Bad Münstereifel, Nordrhein-Westfalen
 Esch (Elsdorf), een plaats in de gemeente Elsdorf, Nordrhein-Westfalen
Esch (Waldems), een plaats in de gemeente Waldems (deelstaat Hessen)

Luxemburg
Esch-sur-Sûre, een gemeente in het kanton Wiltz
Esch-sur-Alzette, een gemeente en plaats in het kanton Esch-sur-Alzette

Nederland
Een oude spelling voor es (geografie), een hooggelegen akker
Esch (Boxtel), een dorp in Noord-Brabant
De Esch, een wijk in Rotterdam

Personen 
Ann Esch, een Vlaamse actrice
Ryan van Esch, een Nederlandse fotomodel en ondernemer